Ernest Leslie Dickens (né le 25 juin 1921 à Winnipeg, dans la province de Manitoba, au Canada et mort le 27 septembre 1985 à Bowmanville, en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1937-1938 || Rangers de Winnipeg || LHJM || 22 || 2 || 1 || 3 || 63 || 2 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1938-1939 || Canadians de St. James || LHJM || 18 || 6 || 7 || 13 || 66 || 2 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 1939-1940 || Monarchs de Winnipeg || LHJM || 19 || 3 || 6 || 9 || 24 || 7 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 1940-1941 || Marlboros de Toronto || -Jr. || 15 || 2 || 7 || 9 || 50 || 12 || 3 || 8 || 11 || 10
|-
| 1940-1941 || Marlboros de Toronto || AHO-Sr. || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1941-1942 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 10 || 2 || 2 || 4 || 6 || 13 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1941-1942 || Reds de Providence || LAH || 39 || 8 || 15 || 23 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1942-1943 || RCAF de Toronto || AHO-Sr. || 10 || 4 || 7 || 11 || 10 || 9 || 3 || 1 || 4 || 11
|-
| 1942-1943 || RCAF de Toronto || Coupe Allan || - || - || - || - || - || 7 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 1943-1944 || RCAF de Toronto || AHO-Sr. || 10 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1945-1946 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 15 || 1 || 3 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1945-1946 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 29 || 4 || 16 || 20 || 16 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1946-1947 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 64 || 11 || 40 || 51 || 21 || 12 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 1947-1948 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 9 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1947-1948 || Black Hawks de Chicago || LNH || 54 || 5 || 15 || 20 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1948-1949 || Black Hawks de Chicago || LNH || 59 || 2 || 3 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1949-1950 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 0 || 13 || 13 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1950-1951 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 2 || 8 || 10 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Stampeders de Calgary || PCHL || 69 || 14 || 34 || 48 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1953-1954 || Truckmen d'Oshawa || AHO-Int. || 29 || 15 || 21 || 36 || 20 || - || - || - || - || -

| 278 || 12 || 44 || 58 || 98 || 13 || 0 || 0 || 0 || 4

Trophées et honneurs personnels 
 1941-1942 : Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto
 1946-1947 : première équipe d'étoiles de la LAH

Références 

Naissance en juin 1921
Naissance à Winnipeg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Militaire canadien de la Seconde Guerre mondiale
Décès en septembre 1985
Décès en Ontario
Décès à 64 ans